Peace River steht für:

 den Fluss Peace River in den kanadischen Provinzen British Columbia und Alberta
 Peace River (Alberta), eine Gemeinde in der kanadischen Provinz Alberta
 Peace River (Meteorit), ein 1963 nahe der gleichnamigen Gemeinde niedergegangener Meteorit